Attilio Baccani (1823-1906) – pittore italiano
 Gaetano Baccani (1792-1867) – architetto italiano
 Guido Baccani (1882-1972) – allenatore di calcio, dirigente sportivo e arbitro di calcio italiano
 Ottavio Baccani (1904-1968) – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano